Saint-Apollinaire puede referirse a: 

 Saint-Apollinaire, población de Quebec (Canadá).
 Saint-Apollinaire, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Saint-Apollinaire, comuna de Côte-d'Or (Francia).